Soussou peut désigner :
 Soussou, la localité au Burkina Faso
 le soussou (ou sosso), langue de Guinée et de Sierra Leone.
 les Soussou, un peuple de Guinée et de Sierra Leone.

Ne pas confondre 
 Royaume de Sosso